Uli Stein (cartoonist), een Duitse cartoonist, levend van 1946 tot 2020
 Uli Stein (voetballer), een Duitse voetballer, geboren in 1954